Baczynski ou Baczyński (prononcé batchinski) est un nom de famille d'origine polonaise. Il peut faire référence à :

Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944), poète polonais tué lors de l'insurrection de Varsovie.
 (1981- ), personnalité américaine des arts martiaux,
 (1890-1939), écrivain et critique littéraire polonais.

Patronyme polonais